

Сисоєвка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Сисоєвка — присілок, Рославльський район, Смоленська область